Röding ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nicolaus Röding  (1780–1839) , Schulleiter, Philosoph, Zeitungsverleger, Geograf, Historiker
 Carsten-Michael Röding (* 1972), deutscher Politiker (CDU), MdA
 Curt Röding (1898–1969), deutscher Volkswirt und Politiker (NSDAP)
 Johann Heinrich Röding (1732–1800), Hamburger Schriftsteller und Pädagoge, Vater von Peter Friedrich Röding
 Johann Hinrich Röding (1763–1815), Hamburger Teehändler und Verfasser von Allgemeines Wörterbuch der Marine in vier Bänden.
 Peter Friedrich Röding (1767–1846), Hamburger Kaufmann und Muschelforscher
Siehe auch
Rödding